La saison 2013-2014 du GFC Ajaccio, club de football français, voit le club évoluer en National après avoir fini dernier de Ligue 2.

Avant-saison

Objectifs du club

Transferts

Matchs de championnat

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Notes et références 

Ajaccio GFC
Saison du Gazélec Ajaccio